Apollo Justice puede referirse a:

 Apollo Justice: Ace Attorney: videojuego de CAPCOM protagonizado por Apollo Justice en la cuarta entrega de la serie Ace Attorney.
 Apollo Justice: protagonista del juego.